Ранчо ел Уастеко има више значења:

 Ранчо ел Уастеко (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Уастеко (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Уастеко (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ел Уастеко (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику